Рафаэ́ль Алекса́ндрович Кле́йнер (род. 1 июня 1939, д. Рубежное, Луганская область, УССР, СССР) — российский артист-чтец, театральный режиссёр, профессор. Заслуженный артист РСФСР (1989). Народный артист Российской Федерации (1995).

Биография 
Родился в семье Александра Петровича и Нины Ильиничны Клейнер. Окончил Новосибирское театральное училище. С 1967 по 1970 годы был актёром Московского Театра Драмы и Комедии на Таганке.

Член художественного совета Литературно-чтецкого объединения Московской государственной академической филармонии, член коллегии Московской филармонии, член правления Центрального Дома работников искусств.

В 1980—1982 гг. был Председателем правления Московского клуба чтеца. С 1999 года является неизменным руководителем школы-студии «Слово Пушкина» при Государственном литературном музее А. С. Пушкина, профессор кафедры устной и сценической речи Московского государственного университета культуры и искусства (МГУКИ) и Института гуманитарного образования (ИГУМО). В 2000 становится первым чтецом — лауреатом Премии Москвы в области литературы и искусства. Около 20 лет автором и режиссёром программ Рафаэля Клейнера был поэт Давид Самойлов. В настоящее время режиссёр и сценарист Московской филармонии (1968).

Есть два сына — Александр и Владимир.

Награды и премии 
 Лауреат конкурсов артистов-чтецов (1975, 1980).
 Заслуженный артист РСФСР (1989).
 Народный артист Российской Федерации (1995).
 Лауреат международного фестиваля «Сократ и мировая культура» (2002).
 Лауреат четвёртого Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль» (2003).
 Орден Дружбы (2010).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2019).

Примечания

Ссылки 
 Клейнер Рафаэль — Московская государственная академическая филармония 
 Официальный сайт Рафаэля Клейнера 

Родившиеся в Рубежном